9 – liczba naturalna
 9 – rok naszej ery
 9 – rok przed naszą erą

Kinematografia 
 9 – film animowany krótkometrażowy z 2005 roku
 9 – film animowany z 2009 roku

Literatura 
 IX – sonet Williama Szekspira

Muzyka 
 9 – album muzyczny zespołu IRA
 Dziewięć – film muzyczny z 2009 roku
 9 – trzeci studyjny album rosyjskiej piosenkarki Poliny Gagariny
 9 – album studyjny duńskiej grupy heavymetalowej Mercyful Fate

Inne 
 9 – jedna z kart do gry
 9 (Metis) – planetoida

Zobacz też 

 Dziewiątka